Фінал Кубка Америки з футболу 2001 — фінальний матч 40-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу, організованого КОНМЕБОЛ . Гра відбулась 29 липня 2001 року на стадіоні «Ель Кампін» в Боготі (Колумбія), де зустрілись збірні Колумбії та Мексики. З рахунком 1:0 перемогу здобули господарі змагань колумбійці. Це перша перемога колумбійців у Кубку Америки.

Передісторія 
Обидві збірні брали участь у фінальних матчах:

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці 

Помічники арбітра:
Мігель Джиакомуссі (Парагвай)
Клаудіо Россі (Аргентина)

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

2001
Події 29 липня
Липень 2001